ASPRO se poate referi la 

 ca acronim, la Asociația Scriitorilor Profesioniști din România 
 la membrii acestei organizații profesionale, a se vedea categoria Membri ai Asociației Scriitorilor Profesioniști din România
 la premiile conferite de aceasta

Referințe 

Acronime de cinci litere